Слободка  — посёлок в Сорочинском городском округе Оренбургской области России. Место компактного проживания казахов.

География 
Находится в западной части региона, в пределах возвышенности Общий Сырт, в степной зоне на реке Красная.

История 
. В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок отделения № 1 совхоза «Родина» переименован в Слободка.

До 1 июня 2015 года посёлок входил в Родинский сельсовет Сорочинского района. После упразднения обоих муниципальных образований посёлок в составе Сорочинского городского округа.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 86 % из 205 человек.

Инфраструктура 
Есть клуб, магазин (РайПО).

Транспорт 
Подходит автодорога регионального значения 53Н-3013000 «Рощино — Слободка».

Примечания 

Населённые пункты Сорочинского района
переименованные населённые пункты Оренбургской области